

Мосна — село в гміні Черськ Хойницького повіту Поморського воєводства

Мосна — село в повіті Долж, входить до складу комуни Брабова